Татья́на Андре́евна Волосожа́р (; род. 22 мая 1986, Днепропетровск) —  украинская и российская фигуристка, выступавшая в парном катании. В паре с Максимом Траньковым она — двукратная олимпийская чемпионка (2014, личный и командный турнир), чемпионка мира (2013), четырёхкратная чемпионка Европы (2012—2014, 2016) и трёхкратная чемпионка России (2011, 2013, 2016).

Волосожар начала заниматься парным катанием в четырнадцать лет. Её первым партнёром был Пётр Харченко, совместно они стали чемпионами Украины (2004). Затем каталась со Станиславом Морозовым, с которым была четырёхкратной чемпионкой Украины, призёром этапов Гран-при, участницей Олимпийских игр (2006, 2010).

В 2010 году переехала в Россию, где встала в пару с Максимом Траньковым и добилась с ним основных успехов в карьере. По состоянию на март 2014 года они занимали первое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера

Ранние годы 
Родители привели четырёхлетнюю Таню на каток вместе с сестрой. Сестре катание быстро надоело, а вот Тане понравилось. Но поначалу девочку не хотели брать в спортивную секцию, так как она была пухлой. В итоге взяли только в абонементную группу — с условием, что через месяц, если что-то будет получаться, зачислят в секцию.

Серьёзно Татьяна начала заниматься фигурным катанием в пять лет у Людмилы Викторовны Петровской. Уроки фигурного катания проходили в Днепропетровске в специально организованной спецшколе параллельно с обучением в начальных классах. В семь лет выиграла свои первые соревнования в одиночном катании.

В четырнадцать лет перешла в парное катание. В паре со своим первым партнёром Петром Харченко тренировалась у Вячеслава Ткаченко, а позже у Галины Кухар. Татьяна и Пётр стали чемпионами Украины 2004, были призёрами юниорских этапов Гран-при.

Выступления за Украину 
В 2004 году Татьяна встала в пару со Станиславом Морозовым. До переезда в Германию к тренеру Инго Штойеру в 2008 году они три раза становились чемпионами Украины, дважды серебряными призёрами Универсиады, участвовали в Олимпиаде в Турине, где стали двенадцатыми. Тренировались в Киеве у Галины Кухар, постановщиком программ был Николай Морозов.

В сезоне 2008—2009 года, став третьими на Гран-при России и вторыми на Гран-при Китая, впервые в своей карьере прошли в финал серии, где стали четвёртыми. После возвращения с финала, который проходил в Южной Корее на тренировочную базу в немецком Хемнице пара посчитала нецелесообразным делать ещё один перелёт на Украину для участия в национальном чемпионате, поэтому выступила «вне конкурса» на чемпионате Германии. На чемпионате Европы 2009 снова стали четвёртыми, а на чемпионате мира стали шестыми, чем обеспечили сборной Украины две квоты в парном катании на Олимпийские игры 2010.

В олимпийском сезоне 2009/2010 пара в четвёртый раз стала чемпионами Украины и третий раз подряд заняла четвёртое место чемпионата Европы. На Олимпийских играх были восьмыми, и это был последний старт в карьере Морозова.

Переезд в Россию 
После завершения спортивной карьеры своего партнёра Татьяна встала в пару с Максимом Траньковым. Выступать пара решила под российским флагом. Тренером дуэта стала Нина Мозер, её помощниками были бывший партнёр Волосожар - Станислав Морозов и хореограф Николай Морозов, вернувшийся из США, который работал над постановкой программ. Татьяне и Максиму пришлось переучивать технику исполнения многих элементов, подстраиваться друг под друга.

Официальный дебют пары на российских соревнованиях состоялся в октябре 2010 года на третьем этапе Кубка России в Перми, который они выиграли. В условиях серьёзной конкуренции пара победила на чемпионате России 2011, лидируя в обеих программах.

По правилам Международного союза конькобежцев спортсмены, перешедшие в сборную другой страны, должны отбыть годичный «карантин» на международных соревнованиях. Так как у Татьяны последним стартом за Украину была Олимпиада-2010, то новая пара не могла выйти на международную арену до 16 февраля 2011 года, из-за чего пара пропустила чемпионат Европы, проходивший с 24 по 30 января 2011 года.

Для участия в чемпионате мира 2011 Татьяне и Максиму, как новой паре, нужно было набрать минимальный технический результат, который составлял в том сезоне семнадцать баллов в короткой программе и тридцать баллов для произвольной). Для достижения этой цели они сразу же после окончания «карантина» приняли участие в турнире Mont Blanc Trophy, где не только без труда набрали необходимую сумму баллов, но и стали безоговорочными лидерами турнира, выиграв оба вида программы.

Чемпионат мира 2011 года первоначально должен был пройти в Токио. Волосожар и Траньков вылетели в Японию заранее, чтобы акклиматизироваться и провести несколько тренировок. Пара прибыла в Токио за несколько часов до Великого восточно-японского землетрясения. С фигуристами была потеряна связь, но они находились в безопасности. Фигуристы и тренеры провели некоторое время на сборе в Фукуоке довольно далеко от эпицентра землетрясения, но из-за возрастающей опасности и неясной судьбы чемпионата было принято решение эвакуировать всю членов команды в Россию. В итоге чемпионат мира 2011 состоялся в Москве. Этот турнир стал первым крупным совместным международным стартом для Татьяны и Максима, но они сразу же смогли подняться на пьедестал, заняв второе место.

Олимпийское золото 
Сезон 2011—2012 начался для пары непросто. Транькова преследовали травмы. Сначала, неудачно упав на тренировке во время летней подготовки к сезону, он получил травму плеча, а осенью у него обострилась травма паха. Тем не менее, пара смогла выиграть два международных турнира (Nebelhorn Trophy 2011 и Мемориал Непелы 2011) и оба этапа серии Гран-при в Канаде и Франции. Причём, когда в межсезонье распределялись этапы, у Татьяны и Максима была возможность взять третий дополнительный этап, но они ограничились двумя, посчитав, что для попадания в финал этого будет достаточно.

Несмотря на отсутствие оптимальной формы из-за постоянной борьбы с травмами пара без труда вышла в финал Гран-при, занимая первое место в рейтинге после окончания всех этапов. В финале, лидируя после короткой программы, пара допустила несколько мелких ошибок в произвольной и в итоге заняла второе место, в общей сумме уступив всего лишь 0,18 балла своим основным конкурентам Алёна Савченко и Робин Шолковы. Как выяснилось, на турнире с травмой выступал не только Максим, но и Татьяна (травма мышц бедра). Пара решила пропустить чемпионат России, чтобы успеть восстановиться к основным стартам сезона. При этом им было гарантировано место в составе сборной России, несмотря на пропуск национального чемпионата. Татьяна и Максим проходили курс лечения в Нью-Йоркской клинике, одной из немногих в мире, специализирующихся на лечении таких спортивных травм.

Пара, лидируя в обеих программах, уверенно выиграла свой первый совместный чемпионат Европы. По их словам, победа принесла бы им гораздо больше удовольствия, если бы с турнира из-за травмы партнёрши не снялись их основные конкуренты Савченко и Шолковы. Татьяна и Максим сказали, что после снятия немецкой пары у них в какой-то мере пропала мотивация. К тому же, Волосожар ещё не до конца залечила травму. Из-за этих причин спортсмены не стремились показывать свой максимум на данном турнире.

Федерация спортивных журналистов России наградила Волосожар и Транькова «Серебряной ланью» как лучших спортсменов 2013 года.

В 2014 году на Олимпийских играх в Сочи Татьяна и Максим стали чемпионами в командных соревнованиях. За короткую программу они набрали 83,79 балла, обошли ближайших соперников почти на десять баллов, и принесли сборной России максимально возможные десять очков. В личных соревнованиях одержали победу в короткой программе, побив за этот сегмент свой же рекорд на 0,19 балла. По сумме двух выступлений сохранили лидерство в турнирной таблице, тем самым завоевали на сочинской Олимпиаде второе золото.

После этого спортсмены сделали перерыв в полтора года. Вновь пара появилась на турнире Nebelhorn Trophy 2015 в Германии, где стали победителями. Далее пара выступила на Гран-при Франции, но после короткой программы соревнования были отменены из-за произошедшей в Париже серии терактов). Со следующего этапа пара снялась из-за травмы Татьяны. Фигуристы уверенно победили чемпионате России и Европы. На чемпионате мира в Бостоне Волосожар и Траньков стали шестыми. После чего не выходили на соревновательный лёд, и в 2018 году объявили о завершении карьеры.

После спорта 

После окончания спортивной карьеры участвует в шоу Ильи Авербуха вместе с Максимом Траньковым. Играет княгиню Вероны в постановке «Ромео и Джульетта» и Белую Королеву в шоу «Алиса в стране чудес».

Вместе с Максимом Траньковым написала автобиографию «Две стороны одной медали» (вышла в августе 2018 года в издательстве «Эксмо») о своем пути в спорте и трудностях, которые встречались на пути.

В октябре 2020 года Татьяна приняла участие в седьмом сезоне шоу «Ледниковый период». Она выступала в паре с актёром Евгением Прониным.

Личная жизнь 
Татьяна Волосожар родилась в Днепропетровске. Её мать из Калининграда, а отец из Нижнего Тагила. Отец Татьяны — военный, служил на Украине.

Образование: Национальный университет физического воспитания и спорта Украины, Национальный педагогический университет им. М. П. Драгоманова, факультет спортивного менеджмента МГУ.

Осенью 2010 года Волосожар начала процедуру получения российского гражданства. Она вступила в «Программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом», участниками которой могут быть граждане бывшего Советского Союза, а также их прямые потомки, которые хотят работать и жить в России, и в декабре 2010 года получила российский паспорт.

Станислав Морозов — в течение ряда лет фактический  муж Татьяны (начала с ним встречаться в 17 лет), бывший партнёр, после завершения карьеры стал одним из тренеров пары Волосожар—Траньков.

После расставания с Морозовым личные отношения связывают Волосожар с её партнёром Максимом Траньковым (с 2012 года). В феврале 2015 года пара официально объявила о помолвке. 18 августа Татьяна и Максим стали мужем и женой. 16 февраля 2017 года родилась дочь Анжелика. 27 мая 2021 года в их семье родился сын Теодор.

Программы 
(В паре с Максимом Траньковым)

(В паре со Станиславом Морозовым)

(В паре с Петром Харченко)

Результаты 

(В паре с Максимом Траньковым за Россию)

(В паре со Станиславом Морозовым за Украину)

(В паре с Петром Харченко за Украину)

Награды и звания 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на XXII Олимпийских зимних играх 2014 года в городе Сочи;
 Заслуженный мастер спорта России (2011) и мастер спорта международного класса Украины.

См. также 
 Список чемпионов зимних Олимпийских игр от России, команд ОСР и ОКР

Примечания

Ссылки 

 Татьяна Волосожар на сайте FSkate.ru
 
 
 

Фигуристы Украины
Фигуристы России
Олимпийские чемпионы по фигурному катанию
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2014 года
Натурализованные граждане России